ARA „Veinticinco de Mayo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina:
 ARA „Veinticinco de Mayo” – krążownik pancernopokładowy z lat 90. XIX wieku, w służbie w latach 1891–1921
 ARA „Veinticinco de Mayo” (C-2) – krążownik ciężki z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1931-1960
 ARA „Veinticinco de Mayo” (V-2) – lotniskowiec lekki typu Colossus z lat 40. XX wieku, ex-brytyjski HMS „Venerable” (R63), ex-holenderski Hr. Ms. „Karel Doorman” (R81), w służbie w latach 1969-1997

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów